Иван Шу́йский: Шуйский, Иван Андреевич (1533—1573) — князь, русский государственный и военный деятель.
 
 Шуйский, Иван Дмитриевич Губка (ок. 1515—ок. 1560) — предок литовских Шуйских.
 Шуйский, Иван Иванович Пуговка (ок. 1566—ок. 1638) — русский государственный и военный деятель.
 Шуйский, Иван Михайлович Плетень (ум. 1559) — князь, русский военный деятель.
 Шуйский, Иван Петрович (ум. 1587) — князь, русский военный и государственный деятель, сын героя Ливонской войны Петра Ивановича Шуйского.